Prophysaon är ett släkte av snäckor. Prophysaon ingår i familjen skogssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skogssniglar
Prophysaon